Garden Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Garden Creek (Little Laura River), Nebenfluss des Little Laura River in Queensland
 Garden Creek (Mary River), Nebenfluss des Mary River (Margaret River) in Western Australia
 Garden Creek (Talga River), Nebenfluss des Talga River in Western Australia